Fauler Graben ist ein Gewässername:

 Fauler Graben (Großer Graben), rechter Nebenlauf des Großen Grabens (zum Lehnertsgraben, zur Bode) bei Neuwegersleben, Gemeinde Am Großen Bruch, Landkreis Börde, Sachsen-Anhalt
 Fauler Graben (Landgraben), rechter Nebenlauf des Landgrabens am Lübkowsee bei Schwichtenberg, Gemeinde Galenbeck; geht ab bei Friedland, beide Orte im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Fauler Graben (Lech), linker Zufluss des Lechs in Schongau, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Fauler Graben (Plattenbach), linker Zufluss des Plattenbachs (rechter Oberlauf des Reichenbach, zur Vils) bei Steinach, Gemeinde Pfronten, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Fauler Graben, Name der Polstrine (zur Umflutehle, zur Elbe) um Königsborn, Gemeinde Biederitz, Landkreis Jerichower Land, Sachsen-Anhalt

Siehe auch:
 Faulgraben